Pierwszy rząd Wernera Faymanna – rząd Republiki Austrii w latach 2008–2013
 Drugi rząd Wernera Faymanna – rząd Republiki Austrii od 2013